Il singolare  del Franken Challenge 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Peter Luczak era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Julian Reister.

Robin Haase ha battuto in finale 6–4, 6–2 Tobias Kamke.

Teste di serie

  Florian Mayer (secondo turno)
  Simon Greul (semifinali)
  Peter Luczak (secondo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)

 Dustin Brown (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Michail Kukuškin (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Franken Challenge 2010